

Presentación previa 
Max Purcell fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Thomas Fabbiano derrotó en la final a Teimuraz Gabashvili.

Cabezas de serie 

  Lu Yen-hsun (Segunda ronda)
  Konstantin Kravchuk (Semifinales)
  Vasek Pospisil (Cuartos de final)
  Illya Marchenko (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Blaž Kavčič ''(Semifinales)
  Ruben Bemelmans ''(Segunda ronda)
  Lee Duck-hee ''(Segunda ronda)
  Go Soeda ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Gimcheon 2017